Aglais eximia är en fjärilsart som beskrevs av Leo Andrejewitsch Sheljuzhko 1919. Aglais eximia ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
eximia